Il toponimo Lulamba può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Lulamba, comune del distretto di Chingola
Lulamba, comune del distretto di Kalulushi